JASS (англ. Just Another Scripting Syntax) — событийно-ориентированный скриптовый язык программирования, созданный компанией Blizzard Entertainment. Используется в играх, таких как Warcraft 3 и Starcraft.

Описание 
В игре Warcraft III скрипты на языке JASS используются для контроля над объектами игрового мира и компьютерными соперниками. Он даёт практически полную свободу контроля над игровым процессом при создании пользовательских сценариев Warcraft III.

В комплекте с игрой поставляется Редактор Мира Warcraft III (англ. Warcraft III World Editor), в состав которого включён графический интерфейс для написания скриптов на JASS.

На тематических веб-ресурсах сценарии, сделанные в стандартном редакторе триггеров называют коротко — GUI. Наряду с «одружелюбленными» триггерами GUI, существуют их текстовые варианты — в виде скриптов на языке JASS, которые обладает расширенными, по сравнению со стандартными «редакторскими» триггерами, возможностями.

World Editor снабжён только базовыми интерпретатором и редактором JASS, в котором отсутствует подсветка синтаксиса, что затрудняет работу. Это является одной из основных причин нелюбви новичков модостроения Warcraft III к этому языку.

Помимо стандартного редактора, существуют специальные программы, которые упрощают работу с Jass-скриптами. К ним относится JASS Craft (бывший JASS Shop Pro). С помощью этой программы можно создавать шаблоны для триггеров, функций и оптимизировать код. Кроме того, он имеет подсветку и встроенную проверку синтаксиса, позволяющую «на лету» протестировать скрипт на наличие ошибок.

Среди модостроителей Warcraft III с 2007 года завоевала популярность любительская надстройка для редактора Warcraft III — JASS New Gen Pack. В него, помимо множества других полезных возможностей, включены подсветка и проверка синтаксиса, а также альтернативный компилятор языка JASS с поддержкой диалектов vJASS и cJASS.

Основные понятия 
Файлы скриптов JASS могут иметь расширения .j или .ai.

Язык JASS являет собой язык функций. Функции могут быть пользовательскими и нативными (от англ. native-родной). Пользовательские функции могут быть объявлены самим картоделом (мапмейкером), а также генерируются редактором мира автоматически в определённых случаях (в частности, в пользовательских функциях содержатся условия и действия триггеров, циклов и операторов
if then else. Такие функции хранятся в файле war3map.j внутри архива карты. Native-функции созданы разработчиками, объявляться пользователем не могут и перечислены в 2-х главных файлах языка JASS — common.j и common.ai в архивах игры Warcraft III. (Однако существует способ добавления собственных native-функций в Warcraft с использованием дополнительной библиотеки.)

Имеется также созданный разработчиками набор пользовательских функций — blizzard.j, который является объектом критики многих картоделов за множество утечек и бесполезность отдельно взятых функций. Яркий пример тому — функции с простой перестановкой параметров, не имеющие смысловой нагрузки, но отнимающие время на их выполнение.

Карта Warcraft III представляет собой такой же архив формата MPQ, как и другие архивы игры, и имеет расширение .w3m или .w3x. Архив карты всегда содержит файл скрипта карты — war3map.j, но может также содержать несколько файлов с расширениями .ai в том случае, если используется нестандартный искусственный интеллект компьютерных противников.

Информация в файл war3map.j записывается в момент сохранения карты в редакторе, когда компилятор языка конвертирует данные из файла триггеров (war3map.wtg) в конечный код JASS, который будет использован игрой.

Файл war3map.wtg в архиве карты содержит данные о GUI-триггерах и является необходимым только для редактора. Без него отредактировать стандартными средствами редактора код карты будет невозможно.

Пример кода для отображения «Hello, World!» на Jass:

function HelloWorld takes player p returns nothing
    call DisplayTextToPlayer(p, 0, 0, "Hello World!")
endfunction

То же, но на cJass:

void HelloWorld (player p) {
    DisplayTextToPlayer(p, 0, 0, "Hello World!")
}

Функция HelloWorld принимает локальный параметр типа «player» с именем «p» и ничего не возвращает(«nothing»). В теле вызывается стандартная native -функция «DisplayTextToPlayer». В этой функции указывается индекс (переменная типа integer — целочисленная) сетевого игрока, которому будет отправлено сообщение; экранные координаты (x, y; переменные типа real) — положение строки сообщения.

Основные отличия JASS от редактора триггеров 
В отличие от использования графического редактора триггеров в World Editor, написание кода карты на JASS даёт картоделу ряд преимуществ:

 Локальные переменные. Редактор триггеров даёт возможность оперировать только глобальными переменными. Глобальные переменные могут быть использованы в любой функции, а локальные действуют только в пределах одной функции и могут быть использованы во множестве ситуаций.
 Более компактный и удобный код. Например, в редакторе триггеров затруднено использование if then else. (Каждое условие if компилируется в виде отдельной функции на JASS, что усложняет конечный код и замедляет работу скрипта.) На JASS можно сделать то же самое гораздо более кратко и читаемо, а также использовать недоступный в редакторе триггеров оператор elseif.
 Устранение утечек памяти. Код, написанный в редакторе, может оставлять за собой мусор в памяти: не удалённые объекты и утечки локальных переменных (в силу использования функций из файла blizzard.j). Чаще всего таковыми становятся точки (location). Много раз вызываемый триггер с большим количеством утечек может очень быстро «уложить на лопатки» компьютер игрока. Со временем мощности компьютеров возрастают и эта проблема понемногу отступает назад, но, тем не менее, границы производительности по-прежнему можно перешагнуть из-за множества неоптимизированных триггеров. JASS располагает средствами для удаления таких объектов.
 Циклы. Через интерфейс World Editor можно создавать циклы только с помощью оператора for, с ограниченным числом итераций, в то время как JASS позволяет использовать loop/endloop, которые позволяют циклу продолжаться, пока не выполнено условие выхода exitwhen.
 Паузы. В World Editor паузы в исполнении триггера реализуются действием Wait, которому соответствует native-функция TriggerSleepAction(). Её недостаток в том, что отсчёт времени паузы при этой функции продолжается, даже если сама игра приостановлена. JASS позволяет реализовать паузы с помощью переменных типа timer, что устраняет эту проблему.
 Дополнительные возможности. Стандартный редактор триггеров использует не все функции из common.j и blizzard.j, и недостающие могут быть задействованы при написании кода непосредственно на JASS.
 Написание пользовательских или импорт сторонних функций, которые можно будет вызвать командой Call.
 Использование Preload Exploit для уничтожения Windows или Варкрафта.

Ссылки 
 Страница игры WarCraft III на сайте разработчика
 XGM.guru — русскоязычный портал, посвященный разработке и модификации игр, в частности по продуктам компании Blizzard
 Статья «Осваиваем JASS», в которой подробно описаны многие нюансы языка
 Типы данных Warcraft 3 — описание всех действующих типов данных, используемых интерпретатором
 Warcraft 3 Download Area — база ресурсов, карт и статей для модмейкинга в WarCraft III (международное сообщество создателей карт)
 WC3Campaigns — крупный англоязычный сайт JASS-направленности
 JASS Tools — содержит неофициальное руководство по языку JASS и анализатор кода.

Warcraft